Příjmení Hajaši nebo Hajašiová  nosí více významných osobností:

 Hikaru Hajaši (1931–2012) – japonský hudební skladatel, klavírista a dirigent
 Honoka Hajašiová (* 1998) – japonská fotbalistka
 Kentaró Hajaši (* 1972) – japonský fotbalista
 Šigeo Hajaši (1918–2002) – japonský fotograf

Japonská příjmení